Corrèze heißen 

geographische Objekte in Frankreich:
 Corrèze, Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine
 das nach dem Fluss benannte Verwaltungsgebiet Département Corrèze
 Corrèze (Gemeinde), Gemeinde im Département Corrèze

sowie:
 Emmanuel Corrèze (* 1982), französischer Fußballspieler